Osoby o tym nazwisku:
 Juan Estupiñán – ekwadorski zapaśnik
 Óscar Estupiñán – kolumbijski piłkarz
 Pervis Estupiñán – ekwadorski piłkarz